Fajardo è un termine spagnolo che letteralmente significa "pasticcio di carne" e può riferirsi a diversi luoghi o persone:

Geografia
Fajardo – città nell'estremità nord-orientale di Porto Rico
Provincia di Víctor Fajardo – provincia peruviana nella regione di Ayacucho

Persone
Diego Fajardo – cestista spagnolo, naturalizzato italiano
Eduardo Fajardo – attore spagnolo
Fernando Fajardo y Álvarez de Toledo – viceré di Napoli
Gloria Maria Milagrosa Fajardo – cantante cubana meglio nota come Gloria Estefan
José Manuel Fajardo – scrittore sudamericano
Sharif Karim Fajardo Blanding - cestista portoricano
Wilber Alirio Varela-Fajardo – narcotrafficante colombiano